Четыре дня Дюнкерка () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая во французском регионе О-де-Франс Нор — Па-де-Кале.

История 
Гонка была впервые организована Рене Квилло в 1955 году, и до 1963 года действительно состояла из четырёх этапов. Затем количество этапов было увеличено, в разные годы их число варьировалось от 5 до 8. За многодневку гонщики преодолевают около 1000 километров: старт в Дюнкерке, затем холмы во Фландрии, Булони, Артуа и Кап-Блан-Нез. 

Четыре дня Дюнкерка входят в число многих французских многодневных гонок продолжительностью менее недели, таких как Circuit de la Sarthe, Tour du Poitou-Charentes, Boucles de la Mayenne, Route du Sud и другие. От них гонка отличается своей относительно большей продолжительностью, поскольку в текущей конфигурации состоит из шести этапов, проходящих со вторника по воскресенье, когда другие французские гонки этого формата обычно проходят в течение максимум трёх или четырёх дней или пяти как Étoile de Bessèges.

Стартует гонка Дюнкерке. В настоящие время маршрут состоит из пяти равнинных этапов и одного горного (в субботу). Этап в формате индивидуальной гонки в последние годы больше не проводится. Равнинные этапы не всегда одинаковы, они могут содержать брусчатые участки, финиш в подъём на холм или даже холмистую местность. Горный этап традиционно проходит в горах Фландрии с финишным подъёмом к Касу. Общая протяжённость дистанции составляет Кроме общего зачёта, проводятся спринтерская, горная, молодёжная и командная классификации.

Гонка больше всего подходит для панчеров. Разрывы на финиши, как правило, небольшие, и главную роль играют бонификационные секунды. Однако некоторые издания бывают более трудными, особенно когда маршрут происходит в горах Булони (как это было в период с 2001 по 2005 год), причем более сложный маршрут приближается к арденским классикам. Гонщики быстрее пропадают из поле зрения друг друга из-за рельефа и разрывы на финише более существенные.

По срокам проведения в начале мая гонка конкурирует в календаре с Джиро д’Италией, а в последние годы и Туром Калифорнии. Она не привлекает столько великих гонщиков, как в прошлом, как того требуют соревнования, но остается относительно важной гонкой, представляющий собой хороший трамплин для молодых французских гонщиков, в частности. Своим маршрутом и местом в календаре она образует переход между северными классиками в апреле и многодневными гонками в мае-июне.

Гонка проходит в рамках UCI Europe Tour и имеет категорию 2.HC.

Призёры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 Четыре дня Дюнкерка на Cycling Archives

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1955 года
Дюнкерк